

Origine 
Sesta figlia legittima (seconda femmina) del re d'Inghilterra, duca di Normandia e conte d'Angiò, Enrico II, e della duchessa d'Aquitania e Guascogna e contessa di Poitiers, Eleonora d'Aquitania, figlia primogenita del duca Guglielmo X il Tolosano e di Aénor di Châtellerault.

Era quindi sorella di Riccardo Cuor di Leone, di Giovanni Senza Terra, di Guglielmo Plantageneto, conte di Poitiers, di Enrico il Re Giovane, di Matilda di Sassonia, di Goffredo, duca di Bretagna e di Giovanna Plantageneta.

Eleonora era anche la sorellastra materna più giovane di Maria di Champagne e di Alice di Francia.

Biografia 
Nacque nel castello di Domfront, in Normandia, il 13 ottobre 1162 e la sua nascita è descritta dal cronista inglese Matteo Paris.

Ricevette il suo primo nome da quello della madre, che sembra essere stata la prima Eleonora in assoluto (infatti fu battezzata Alienor, che in ”langue d'oc”, significa "l'altra Aénor", che era il nome di sua madre, Aénor di Châtellerault, che poi fu francesizzato, in ”Langue d'oïl”, in Eléanor) e fu battezzata da Enrico di Marcy, abate dell'abbazia cistercense di Altacomba e poi, dal 1176, di quella di Clairvaux.

Nel 1165, nell'ambito di un trattato di alleanza tra suo padre e l'imperatore del Sacro Romano Impero, Federico Barbarossa, Eleonora, di tre anni, fu fidanzata col figlio dell'imperatore, Federico V di Hohenstaufen, di appena un anno. Il fidanzamento fu rotto o per il fatto che il Barbarossa cambiò la sua politica e, nel 1169, si avvicinò al re di Francia, o forse perché proprio in quel periodo il piccolo Federico morì (decesso avvenuto tra il 1168 ed il 1170).Comunque il cronista inglese, Matteo Paris scrive che già, nel 1168, era iniziata la trattativa per un nuovo fidanzamento di Eleonora, con il giovane re di Castiglia, Alfonso VIII.

Il cronista normanno, Roberto di Torigni, scrive che le nozze (lo sposo non aveva ancora quindici anni e la sposa, non ancora otto) furono celebrate, nel 1170; ma in quella data fu ufficializzato il fidanzamento con la promessa, da parte inglese di donare in dote ad Eleonora il ducato di Guascogna.

Nel settembre del 1177, Eleonora, a quindici anni non ancora compiuti, a Burgos, divenne quindi regina consorte di Castiglia, sposando il re di Castiglia, Alfonso VIII, figlio del re di Castiglia Sancho III e di Bianca di Navarra, figlia del re di Navarra Garcia IV Ramirez e di Margherita de l'Aigle, figlia di Gibert de l'Aigle.Il matrimonio fu combinato per ragioni politiche: per garantire sicurezza ai confini pirenaici, Eleonora portò in dote il ducato di Guascogna.

Eleonora ebbe grande potere e influenza politica e fu comunque molto legata al marito, tanto che quando questi morì lei fu così devastata dal dolore da non riuscire a presiedere alla sua sepoltura, di cui si occupò la figlia Berenguela. Eleonora si ammalò e, secondo gli Annales Compostellani, morì, 28 giorni dopo, il 2 novembre del 1214, mentre secondo gli Annali toledani Eleonora morì negli ultimi giorni di ottobre del 1214.

Eleonora fu sepolta accanto al marito, Alfonso VIII, nel Monastero de las Huelgas, a Burgos, da lui fondato nel 1180.

Figli 
Ad Alfonso Eleonora diede undici figli:
 Berenguela di Castiglia (1180-1246), regina di Castiglia
 Sancho di Castiglia (aprile 1181-luglio 1181)
 Sancha di Castiglia (1182-1183/1184)
 Enrico di Castiglia (1184- circa 1192)
 Urraca di Castiglia (1186/1187-1220), sposò Alfonso II del Portogallo
 Bianca di Castiglia (1188-1252), sposò re Luigi VIII di Francia
 Fernando di Castiglia (1189-1211)
 Mafalda di Castiglia (1191?-1204). Quando morì era fidanzata con l'erede al trono di León, Ferdinando di León (1192 - agosto 1214)
 Costanza di Castiglia (1195-1243), monaca nel Monastero di Santa María la Real de Las Huelgas, Burgos
 Eleonora di Castiglia (1200-1244), sposò re Giacomo I di Aragona
 Enrico I di Castiglia (1204-1217), re di Castiglia.

Ascendenza

Note

Bibliografia 
 Fraser, Antonia. The Middle Ages, A Royal History of England.
 Rada Jiménez, Rodrigo. Historia de los hechos de España.
 Wheeler, Bonnie. Eleanor of Aquitaine: Lord and Lady, 2002
 Frederick Maurice Powicke, "I regni di Filippo Augusto e Luigi VIII di Francia", in Storia del mondo medievale, vol. V, 1999, pp. 776–828

Voci correlate 
 Duchi d'Aquitania
 Duchi di Guascogna
 Sovrani britannici
 Sovrani di Castiglia
 Tabella cronologica dei regni della Penisola iberica
 Cammino di Santiago di Compostela

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Coniugi dei re di Castiglia
Eleonora d'Inghilterra